Mitrobarzanes de Capadòcia, noble persa de Capadòcia, sogre de Datames.
 Mitrobarzanes (general persa), general persa
 Mitrobarzanes d'Armènia Sofene, sàtrapa o rei de l'Armènia Sofene 
 Mitrobarzanes (general armeni), general de Tigranes II d'Armènia